U150, U-150 ou U.150 est un sigle qui peut faire référence à :
 INBUS U.150, un autobus italien ;
 , différents sous-marins allemands ;
 U150 (unifiés ) est le type des autorails X 5500 et X 5800.